Des élections municipales se déroulent en Italie le , ainsi que le  en cas de ballotage.

Résumé

Résultats par ville

Padoue 
Massimo Bitonci, de la Ligue du Nord, succède au démocrate Flavio Zanonato. Bitonci défait le vice-maire sortant, Ivo Rossi, au second tour. À noter qu'en vue de ce ballotage, Rossi a reçu l'appui de Francesco Fiore et d'Andrea Colasio (et des listes qui les appuyaient), tandis que Bitonci reçoit l'appui de Mauricio Saia et de sa coalition.

Vote populaire

Modène 
Gian Carlo Muzzarelli succède à Giorgio Pighi. Le Centre-gauche conserve la mairie de Modène.

Vote populaire

Florence 
Dario Nardella succède à Matteo Renzi. Le Centre-gauche conserve la mairie de Florence.

Vote populaire

Prato 
Matteo Biffoni défait le maire sortant indépendant de centre-droit Roberto Cenni, dès le premier tour.

Vote populaire

Pérouse 
Bien que le maire sortant, le démocrate Wladimiro Boccali, soit arrivé largement en tête au premier tour, manquant de peu la majorité absolue, Andrea Romizi, du Centre-droit, défait largement Boccali au second tour. Le Centre-droit met ainsi la main sur la mairie de Pérouse pour la première fois en 70 ans. À noter également que les candidats Urbano Barelli et Diego Wague’ ont donné leur appui à Romizi en vue du ballotage.

Vote populaire

Campobasso 
Le maire sortant, Luigi Di Bartolomeo (FI) est largement défait, alors que sa coalition l'appuyant au dernier scrutin est inexistante. Parallèlement, le Centre-gauche fait l'inverse: désunis à la dernière élection, les partis de la coalition (ralliant même au centre avec l'appui de l'UdC et des PpI) s'unissent derrière le démocrate Antonio Battista, qui l'emporte dès le premier tour.

Vote populaire

Bari 
Antonio Decaro succède à Michele Emiliano. Le Centre-gauche conserve la mairie de Bari.

Vote populaire

Potenza 
Tentant de succéder au maire démocrate sortant, Vito Santarsiero, Luigi Petrone, candidat du Centre-gauche, arrive largement en tête au premier tour, pas très loin de la majorité absolue. Pourtant, le candidat Dario De Luca (FdI) l'emporte au second tour. Malgré cela, le Centre-gauche reste majoritaire au conseil municipal.

Vote populaire

Notes et références

Notes

Références 

2014
Municipales
Politique en juin 2014
Politique en mai 2014